Релаксационные асаны (медитационные асаны) — асаны в йоге

Техника исполнения 
 В данной асане необходимо сделать выпад, причем одна нога должна быть прямой, а вторая — согнуться в колене под углом в девяносто градусов.
 Верхнюю часть бедра сохраните параллельно полу.
 Туловище наклоните в сторону выпада и уложите боком на поверхность бедра, которая параллельна полу.
 Нижнюю руку расположите за ногой, опираясь о пол, снаружи.
 Руку, расположенную сверху, вытяните словно продолжение линии верхнего бока.
 Поверните голову вверх и смотрите из-под руки в потолок.

Медицинский аспект асаны 
Тонизирует ноги, расширяет грудь. Способствует исправлению деформаций ног, сокращению жировых отложений на верхних частях бедер и на животе. Оживляет органы живота, усиливает перистальтику кишечника. При регулярной практике в этой позе исчезают боли в спине и шее, уменьшаются боли от артритов. Увеличивается подвижность спины и плеч.
Противопоказания: почти нет.

Философский аспект асаны 
Уттхита Парсваконасана — это асана, которая так же называется как прямой боковой угол.

См. также 
Перевёрнутые асаны

Примечания

Литература 
 «Йога-сукшма-вьяяма» Дхирендра Брахмачари
 Эзотерика
 Л. Миеле «Аштанга йога»
 Д. Скотт «Аштанга йога»
 Анатомия йоги. Каминофф Л.

Асаны